Ма́рта Ло Дезе́рто (; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской команды Италии участница . В составе юниорской команды Италии участница зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 и зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2019.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2017, 2018), серебро (2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Marta Lo Deserto – OA Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу